Ospedale di Santo Spirito – Ospedale di Bolzano
 Ospedale di Santo Spirito – Ospedale di Lubecca
 Ospedale di Santo Spirito – Ospedale di Roma
 Ospedale di Santo Spirito – Ospedale di Verona